Denumirea de Dobrinovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dobrinovo, un sat în comuna Karnobat, regiunea Burgas;
 Dobrinovo, un sat în comuna Kărdjali, regiunea Kărdjali.